Pastillage steht für:
 Pastillage (Konditorei), Kuchengestaltung und/oder -verzierung mit Hilfe von Zucker u. a.
 Pseudo-Filigran, Technik der Schmuckherstellung in Bronze